Rafael Ortega es un futbolista colombiano. Actualmente milita en el Deportivo Cali de posición de defensa.

Clubes

Palmarés

Torneo Nacionales

Torneos Locales

Enlaces externos 

  Ficha en Deportivo Cali
 Ficha en fichajes
 Ficha en soccerway

Personas de Cali
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali